Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1972 в Мюнхен показва броя на победите на националните олимпийски комитети по време на олимпийските състезания.

Организаторите раздават 195 комплекта медали – толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 7134 спортисти от 121 страни в периода от 26 август до 10 септември 1972 г. в общо 23 спорта.

Спортисти от общо 48 страни успяват да спечелят поне 1 медал, оставяйки други 73 без отличие. Съветският съюз печели най-много медали (99), включително и най-много златни (50) отличия на тази олимпиада. Съединените щати успяват да спечелят най-много сребърни (31) и бронзови медали (30).

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Георги Костадинов (бокс) – кат. до 51 kg.
 Нораир Нурикян (вдигане на тежести) – кат. до 60 kg.
 Йордан Биков (вдигане на тежести) – кат. до 75 kg.
 Андон Николов (вдигане на тежести) – кат. до 90 kg.
 Петър Киров (борба) – класически стил кат. до 52 kg.
 Георги Мърков (борба) – класически стил кат. до 62 kg.
 Сребро
 Йорданка Благоева-Димитрова (атлетика) – висок скок
 Диана Йоргова (атлетика) – скок на дължина
 Ангел Ангелов (бокс) – кат. до 63,5 kg.
 Младен Кучев (вдигане на тежести) – кат. до 67,5 kg.
 Атанас Шопов (вдигане на тежести) – кат. до 90 kg.
 Александър Крайчев (вдигане на тежести) – кат. до 110 kg.
 Осман Дуралиев (борба) – свободен стил кат. над 100 kg.
 Огнян Николов (борба) – свободен стил кат. до 48 kg.
 Стоян Апостолов (борба) – класически стил до 68 kg.
 Александър Томов (борба) – класически стил над 100 kg.
 Бронз
 Василка Стоева (лека атлетика) – хвърляне на диск
 Иванка Тодорова (лека атлетика) – тласкане на гюле
 Федя Дамянов и Иван Бурчин (кану-каяк) – двойка кану 1000m.
 Иван Торлаков (борба) – свободен стил кат. до 62 kg.
 Стефан Ангелов (борба) – класически стил кат. до 48 kg.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1972